Coffee kan syfta på:

 Coffee – en ögrupp i Belize, se Riders Cays
 Coffee (1997) – en svensk kortfilm från 1997 av Dean Tomkins
 Coffee (2013) – en brittisk/svensk kortfilm från 2013 av Robert Rif
 Coffee & TV – den brittiska alternativa rockgruppen Blurs tjugoförsta singel, utgiven 1999
 Coffee and Cigarettes – tre kortfilmer och en långfilm från 2003

Se även
 Coffee County – flera 
 Kaffe (olika betydelser) – flera